Book of Hours é uma banda de metal progressivo surgida na Suécia nos anos 90.

Seu álbum mais popular é o Art to the Blind.

Bandas da Suécia